Faces (; ) — британская рок-группа, образованная в 1969 году тремя участниками Small Faces (Ронни Лейном, Кенни Джонсом, Иэном Маклэганом), которые на смену ушедшему Стиву Марриотту пригласили Рода Стюарта и Рона Вуда из The Jeff Beck Group.

Faces исполняли жесткий, хаотичный, но в целом жизнерадостный рок-н-ролл (с элементами хард-рока и ритм-энд-блюза), главенствующую роль в котором играл вокал Стюарта. Впоследствии многие панк-рокеры (в частности, участники The Sex Pistols) упоминали Faces в числе «основных влияний». Джефф Твиди (Wilco) назвал их «провозвестниками панк-рока».

Коммерческий взлёт Faces в 1971—1972 годах связан с синглами «Stay with Me» (#6 в Великобритании), «Cindy Incidentally» (#2) и «Pool Hall Richard» (#8). Группа распалась, как только стало ясно, что её вокалист превращается в супер-звезду. Вуд перешёл в The Rolling Stones, Джонс (позже) — в The Who, Маклэган стал авторитетным сешн-музыкантом. А Ронни Лэйн занимался сольной карьерой до своей смерти в 1997 году.

В ноябре 2009 года Faces заявили о намерении вернуться на сцену и провести в 2010 году в турне вне зависимости от того, сможет ли принять в нём участие Род Стюарт. Впоследствии Стюарт был заменён бывшим вокалистом и лидером группы Simply Red Миком Хакнеллом, а вместо Ронни Лейна на бас-гитаре играл бывший участник Sex Pistols Глен Мэтлок.

3 декабря 2014 года, клавишник группы Иэн Маклэган скончался от инсульта в возрасте 69 лет.

В сентябре 2015 года музыканты воссоединились с Родом Стюартом.

Следующее воссоединение произошло в 2019 году на частном мероприятии. В 2020 году Род Стюарт воссоединился с Ронни Вудом и Кенни Джонсом, чтобы исполнить «Stay With Me» в качестве финала церемонии вручения наград Brit Awards того года.

19 июля 2021 года стало известно, что Джонс, Стюарт и Вуд воссоединились в студии для записи новой музыки.

Участники

Текущие и бывшие участники 
 Кенни Джонс — ударные, перкуссия (1969—1975, 1986, 1993,  2009—2012, 2015, 2019, 2020, 2021—настоящее)
 Ронни Вуд — гитара, вокал, бас-гитара (1969—1975, 1986, 1993,  2009—2012, 2015, 2019, 2020, 2021—настоящее)
 Род Стюарт — ведущий вокал (1969—1975, 1986, 1993, 2015, 2019, 2020, 2021—настоящее)
 Иэн Маклэган — клавишные (1969—1975, 1986, 1993, 2009—2012; умер в 2014)
 Ронни Лейн — бас-гитара, вокал, гитара (1969—1973; умер в 1997)
  — бас-гитара (1973—1975)

Дополнительный персонал 
  — гитара (1975; умер в 1988)
 Билл Уаймен — бас-гитара (1986, 1993, 2009)
  — ритм-гитара (2009)
 Мик Хакнелл — ведущий вокал (2009—2011)
 Глен Мэтлок — бас-гитара (2009—2012, 2015)
  — гитара (2015; умер в 2021)

Временная шкала

Дискография

Альбомы 
 First Step (1970)
 Long Player (1971)
 A Nod Is as Good as a Wink...To a Blind Horse (1971)
 Ooh La La (1973)
 Coast to Coast: Overture and Beginners (концертный альбом, 1974)

Сборники 
 Rod Stewart and The Faces (1972)
 Snakes And Ladders: The Best of Faces (1976)
 Good Boys… When They’re Asleep (1999)
 Five Guys Walk into a Bar… (2004)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Stay With Me, live, 1971

Рок-группы Великобритании
Хард-рок-группы Великобритании
Группы протопанка
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1969 году
Исполнители Warner Bros. Records
Музыкальные коллективы из Лондона
Квинтеты
Члены Зала славы рок-н-ролла